«Can’t Remember to Forget You» () — первый сингл колумбийской певицы Шакиры из её десятого студийного альбома Shakira, записанный при участии барбадосской певицы Рианны.

Релиз и оформление 
6 января 2014 года стало известно, что песня называется «Can’t Remember to Forget You» и Рианна подтвердила, что на треке присутствует её вокал. Она также отметила, что сингл будет выпущен 13 января 2014 года, хотя изначально планировалось выпустить его на день позже. На следующий день, Шакира также подтвердила дату выхода дуэта и разместила обложку сингла.

Видеоклип 
Видеоклип на песню «Can’t Remember to Forget You» снят американским режиссёром Джозефом Каном. 8 декабря 2013 года Шакира написала в Твиттере, что закончила съёмки видеоклипа с Каном. Премьера музыкального видео состоялась 30 января 2014 года на VEVO.

Список композиций 
Digital download
 «Can’t Remember to Forget You» (featuring Rihanna) — 3:26

Digital download — Spanish version
 «Nunca Me Acuerdo de Olvidarte» — 3:26

CD single
 «Can’t Remember to Forget You» (featuring Rihanna) — 3:26
 «Nunca Me Acuerdo de Olvidarte» — 3:26

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни 2013 года
Песни Шакиры
Песни Рианны
Песни, написанные Шакирой
Песни, написанные Рианной
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Видеоклипы, снятые Джозефом Каном
Синглы RCA Records
Сентиментальные любовные песни